No Mercy 2002 s'est déroulé le  au Alltel Arena de North Little Rock, Arkansas.

Liens externes 
  Le site officiel de WWE No Mercy

2002
Catch en Arkansas